Tulare je lahko:
 Tulare, Medveđa (Srbija)
 Tulare, Prokuplje (Srbija)